Kijkdirect.nl é um agregador online de canais de televisão de acesso gratuito criado por Jens Borghardt.

Características 
Uma das diferenças deste serviço, em comparação com os concorrentes, como o Joost ou o Miro, é que as imagens são enviadas para o computador através de streaming – ou seja, sem se fazerem downloads prévios de conteúdos.

Outra das diferenças é moral – Borghardt não quer ter relações com a pornografia. Por isso, não contempla canais pornográficos.

Finalmente, existe a diferença de se oferecerem canais existentes nos circuitos tradicionais. A versão portuguesa – TVDirecto.com.pt – oferece os canais SIC, TVI, RTP Mobile e Canal Parlamento.

Versões 
Existem 20 versões, entre as quais:
a Kijkdirect.nl, neerlandesa;
a TVDirecto.com.pt, portuguesa;
a Teledirecto.es, espanhola;
a Regarddirect.fr, francesa;
a Glotzdirect.de, alemão.

Também existe uma versão brasileira.

Bibliografia 
Jornal Público (suplemento Digital, pág. 11, artigo O holandês que quer pôr os portugueses a ver TV na Web)

Ligações externas 
 Versão holandesa
 Versão holandesa
Versão portuguesa

Televisão via Internet